Silver & Gold ist der Name
 eines Musikalbums von Neil Young, siehe Silver & Gold (Album)
 eines Würfelspiels von Phil Walker-Harding, siehe Silver & Gold (Spiel)